Націона́льна пі́сня () — державний гімн Чилі, затверджений у 1828 році. Став другим за рахунком гімном країни, до 1847 року зберігаючи слова колишнього гімну. Сучасна версія гімну написана Рамоном Карнісером на слова Еусебіо Лільо. Складається з 6 куплетів та приспіву.

Текст гімну

Іспанською 
Dulce Patria, recibe los votos
con que Chile en tus aras juró
que o la tumba serás de los libres 
o el asilo contra la opresión.

I 
Ha cesado la lucha sangrienta;
ya es hermano el que ayer invasor; 
de tres siglos lavamos la afrenta 
combatiendo en el campo de honor. 
El que ayer doblegábase esclavo 
hoy ya libre y triunfante se ve; 
libertad es la herencia del bravo, 
la Victoria se humilla a su pie.

II 
Alza, Chile, sin mancha la frente; 
conquistaste tu nombre en la lid; 
siempre noble, constante y valiente 
te encontraron los hijos del Cid. 
Que tus libres tranquilos coronen 
a las artes, la industria y la paz, 
y de triunfos cantares entonen 
que amedrenten al déspota audaz.

III 
Vuestros nombres, valientes soldados, 
que habéis sido de Chile el sostén, 
nuestros pechos los llevan grabados; 
los sabrán nuestros hijos también. 
Sean ellos el grito de muerte 
que lancemos marchando a lidiar, 
y sonando en la boca del fuerte 
hagan siempre al tirano temblar.

IV 
Si pretende el cañón extranjero 
nuestros pueblos, osado, invadir; 
desnudemos al punto el acero 
y sepamos vencer o morir. 
Con su sangre el altivo araucano 
nos legó, por herencia, el valor; 
y no tiembla la espada en la mano 
defendiendo, de Chile, el honor.

V
Puro, Chile, es tu cielo azulado,
puras brisas te cruzan también,
y tu campo de flores bordado
es la copia feliz del Edén.
Majestuosa es la blanca montaña
que te dio por baluarte el Señor,
y ese mar que tranquilo te baña
te promete futuro esplendor.

VI 
Esas galas, ¡oh, Patria!, esas flores 
que tapizan tu suelo feraz, 
no las pisen jamás invasores; 
con su sombra las cubra la paz. 
Nuestros pechos serán tu baluarte, 
con tu nombre sabremos vencer, 
o tu noble, glorioso estandarte, 
nos verá, combatiendo, caer.

Див. також 
 Герб Чилі
 Прапор Чилі

Національні символи Чилі
Чилі
Чилі
Музика Чилі